Criaturas e seres em Harry Potter
Sphinx Software
896 Sphinx

Desambiguação

fi:Sfinksi#Kreikkalainen sfinksi